Carbonero el Mayor — município espanhol
Carlos Carbonero (1990) — futebolista colombiano
Carbonero — apelido do clube de futebol uruguaio Club Atlético Peñarol

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes